Пере́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 105 км на південний захід від Пуатьє, 28 км на схід від Ла-Рошель.

Історія 

1-3-2018 Пере і Сен-Жермен-де-Марансенн було об'єднано в новий муніципалітет Сен-П'єрр-ла-Ну.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 143 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 382,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Пере
 Пере на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Приморська Шаранта